Бе Ен Пе Париба 2011 е 36-ото издание на Бе Ен Пе Париба. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Индиън Уелс, САЩ от 7 до 20 март. Йелена Янкович трябва да защитава титлата си, но е отстранена от Ана Иванович на осминафинала. Каролине Возняцки печели турнира след 2:1 сета на финала над Марион Бартоли. При двойките шампионките от Бе Ен Пе Париба Оупън 2010 Квета Пешке и Катарина Среботник изненадващо отпадат още на старта на надпреварата. Трофеят е вдигнат от Саня Мирза и Елена Веснина, които побеждават Матек Сандс / Шонеси с 6 – 0, 7 – 5.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Поставени двойки 
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (осминафинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (1 кръг)
  Лизел Хубер /  Надя Петрова (четвъртфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (четвъртфинал)
  Юн-Джан Чан /  Цзе Джън (осминафинал)
  Виктория Азаренка /  Мария Кириленко (полуфинал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (осминафинал)
  Бетани Матек Сандс /  Мегън Шонеси (финал)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Бе Ен Пе Париба Оупън